Santagostino – cognome italiano
 Santagostino  – calciatore italiano
 Agostino Santagostino (1635-1706) – pittore italiano
 Aurelio Santagostino (1928-2004) – calciatore italiano
 Duilio Santagostino (1914-1982) – calciatore italiano
 Ferdinando Santagostino (1909-1991) – calciatore italiano
 Giacomo Antonio Santagostino (1588-1648) – pittore italiano
 Giuseppe Santagostino (1901-1955) – allenatore di calcio e calciatore italiano